Das Projekt Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land (RABus) soll den wirtschaftlichen Einsatz größerer Busse wissenschaftlich untersuchen und in der Praxis auch erproben, da bisherige Projekte weder für den realen Betrieb nutzbare Fahrgeschwindigkeiten möglich gemacht haben, noch nennenswerte Beförderungskapazitäten, die über einen Kleinbus hinaus gehen. Aus den Erkenntnissen des Projekts sollen auch Empfehlungen für die Übertragung auf das ganze Land Baden-Württemberg erarbeitet werden. Innerorts werden dabei mindestens 40 km/h, außerorts mindestens 60 km/h als Projektziel angestrebt.

Projektphasen 
 Phase 1: 2019–2021, Grundlagenarbeit und Fahrzeugentwicklung
 Phase 2: 2021–2024, Umsetzung der beiden Reallabore in Mannheim und Friedrichshafen

Fahrzeug 
Das Fahrzeug ist sechs Meter lang, 2,20 m breit und 2,80 m hoch und hat damit ein Fassungsvermögen von 22 Personen. Hersteller ist die ZF Friedrichshafen AG.

Reallabore 
 Ein Reallabor ist in Mannheim auf folgender Strecke vorgesehen: Offizierssiedlung – Andrew-Jackson-Straße – George-Sullivan-Ring – Sullivan
 Das zweite Reallabor in Friedrichshafen soll auf folgender Strecke verkehren: Klinikum Friedrichshafen – Röntgenstraße – Manzeller Straße – Sparbruck – Universität – Hochstraße – ZF Friedrichshafen Werk 2 – Eugenstraße – Stadtbahnhof – Charlottenstraße – ZF Forum

Konsortium und Förderung 
Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg alleine in der Phase 2 mit 7 Millionen Euro gefördert.
Konsortialführer ist das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS). Folgende Partner sind beteiligt:
  Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH (c/o Stadtwerk am See GmbH & Co KG)
  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
  Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH
  Institut für Verkehrswesen (IfV) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
  ZF Friedrichshafen AG

Weblinks 
 Website des Projekts RABus
 Pressemitteilung auf der Seite des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg

Einzelnachweise 

Forschungsprojekt in Deutschland
ZF Friedrichshafen
Friedrichshafen
Automatisierungstechnik